Reaktionszeit steht für:
 allgemein eine Zeitspanne zwischen Aktion und Reaktion, siehe Verzögerungszeit
 im Straßenverkehr die benötigte Schreckzeit bis zur Reaktion (Verkehrsgeschehen) – sie beträgt mindestens einige Zehntelsekunden
 in der Astrometrie die persönliche Gleichung bei Sterndurchgangs-Messungen
 in der Soziologie die Reaktionszeit (Psychologie)
 in der Elektronik die Reaktionszeit von Flachbildschirmen
 einen angenommenen Schwellwert zur Wahrnehmung von Verzögerungen, siehe Human Response Time
 die Reaktionsgeschwindigkeit in der Chemie, siehe Kinetik (Chemie)
 die Reaktionsära, in der Geschichte Deutschlands die Zeit von 1849–1858
 die Reaktionszeit im Sport

Siehe auch: